Сандстон има више значења:
 Сандстон (Вирџинија)
 Сандстон (Минесота)